30 Seconds to Mars — дебютний студійний альбом однойменного американського рок-гурту. Платівка вийшла 27 серпня 2002 року під лейблами «Immortal» та «Virgin».

Список композицій 

Слова і музика всіх пісень написані Джаредом Лето, крім пісні «The Struggle».

Посилання 
 Альбом 30 Seconds to Mars на сайті Virgin Records

Музичні альбоми 2002
Альбоми 30 Seconds to Mars
Дебютні альбоми 2002
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Virgin Records
Серпень 2002
Події 27 серпня